A 2017-es úszó-világbajnokságon a női 200 méteres vegyesúszás versenyszámának döntőjét Budapesten rendezték, a Duna Arénában. A győztes a címvédő Hosszú Katinka lett, aki ezzel a győzelemmel a hatodik világbajnoki címét szerezte meg.

Selejtező

Elődöntő

Döntő 

Jelmagyarázat
DSQ – kizárva

Források 

Az előfutamok eredménye (pdf)
Az elődöntők eredménye (pdf)
A döntő eredménye (pdf)

Úszás a 2017-es úszó-világbajnokságon